Matelli ist der Familienname folgender Personen:

 Franck Matelli (* 1991), französischer Autorennfahrer
 Tony Matelli (* 1971), US-amerikanischer Künstler